

Sportifs 
 Brad Smith (1948-), joueur australien de football australien ;
 Brad Smith (1958-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brad Smith (1965-), joueur américain de soccer ;
 Brad Smith (1968-), bassiste américain ;
 Brad Smith (1968-), pilote automobile américain ;
 Brad Smith (1977-), joueur australien de football australien ;
 Brad Smith (1979-), joueur australien de football australien ;
 Brad Smith (1983-), joueur américain de football américain ;
 Brad Smith (1983-), joueur canadien de football canadien ;
 Brad Smith (1994-), footballeur australien ;
 Brad Smith (1997-), footballeur écossais ;

Autres 
 Brad Smith (1959-), président et directeur juridique de Microsoft ;
 Brad Smith (1987-), entrepreneur australien, fondateur de braaap ;